Florina steht für:

 Florina, griechische Stadt
 Florina (Regionalbezirk) in Griechenland
 Florina (Apfel), Apfelsorte
 weiblicher Vorname, siehe Florian #Varianten

Siehe auch:
 Florena
 Florinas, Ort auf Sardinien
 Florine